Moulin Henrard (Dalhem), een watermolen in de plaats Dalhem
Moulin Henrard (Feneur), een watermolen in de plaats Feneur